Walla walla, tribu d'amerindis dels Estats Units que parla va una llengua shahaptiana
 Walla Walla (ciutat), ciutat a l'estat de Washington
 Walla Walla East, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington
 Comtat de Walla Walla, comtat de l'estat de Washington
 Riu Walla Walla, afluent del riu Columbia, al que s'hi uneix just a sobre de Wallula Gap al sud-est de Washington als Estats Units